Анто́ни Ю́зеф Длу́гош (, 18.04.1941 г., Ченстохова, Польша) — католический епископ, титулярный епископ Аггара и вспомогательный епископ архиепархии Ченстоховы с 18 декабря 1993 года, католический богослов и писатель.

Биография 
Антонии Юзеф Длугош родился 18 апреля 1941 года в городе Ченстохова, Польша. 20 июня 1965 года состоялось рукоположение Антонии Юзефа Длугоша в священника.

18 декабря 1993 года Римский папа Иоанн Павел II назначил Антонии Юзефа Длугоша титулярным епископом Аггара и вспомогательным епископом архиепархии Ченстоховы. 6 января 1994 года состоялось рукоположение Антонии Юзефа Длугоша в епископа, которое совершил Римский папа Иоанн Павел II в сослужении с кардиналом Джованни Беттиста Ре и архиепископом Йосипом Ухачем.

Сочинения 
 Wprowadzenie do dydaktyki biblijnej, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2000
 Dobry Bóg mówi do nas. Pismo Święte dla dzieci, Edycja Świętego Pawła,Częstochowa 2003
 Słowa Jezusa prowadzą do nieba. Kazania dla dzieci. Rok A, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2004 (z R. Ceglarkiem)
 Droga Krzyżowa. Rozważania dla dzieci, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2005 (kolorowanka)
 Słowa Jezusa prowadzą do nieba. Kazania dla dzieci. Rok B, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2005 (z R. Ceglarkiem)
 Modlę się do Ciebie, Jezu. Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2006 (modlitewnik)
 Słowa Jezusa prowadzą do nieba. Kazania dla dzieci. Rok C, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2006 (z R. Ceglarkiem)
 Narkomania — ucieczka donikąd. Co robić, aby chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami?, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2007
 Good God Talks to Us. Bible for children, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2007 (po angielsku)
 Słowa Jezusa prowadzą do nieba. Kazania wakacyjne dla dzieci. Rok A,B,C, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2007 (z R. Ceglarkiem)
 Opowiem ci o Jezusie. Ewangelia dla dzieci, Biały Kruk, Kraków 2008
 Pierwsza Komunia Święta w rodzinie — domowym Kościele. List do Rodziców i Opiekunów, * Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2008
 Chrześcijanin radosny, Biały Kruk, Kraków 2008
 Dobry Bóg mówi do nas. Pismo Święte dla dzieci. Audiobook CDMP3, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2008 (z M. Ślosarskim)
 Błogosławieni, czyli szczęśliwi, Biały Kruk, Kraków 2009
 Pierwsza Komunia Święta. Materiały dla katechetów i duszpasterzy (+CD), Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009 (z R. Ceglarkiem)
 Sakrament bierzmowania czyli Duch Święty rozdaje prezenty. List do młodzieży, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009
 Sakrament małżeństwa. List do narzeczonych i małżonków, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009
 Jezus jest z nami. Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009 (album)
 Droga do Boga, Biały Kruk, Kraków 2010
 Chrzest święty — pierwszy sakrament. List do Rodziców, Opiekunów i Rodziców Chrzestnych, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2010
 Namaszczenie chorych. List do chorych i ich opiekunów. Obrzęd sakramentu, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2010
 Dary miłości. Piosenki do Mszy św. dziecięcej — CD, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011
 Europo, nie możesz żyć bez Boga — CD, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012
 Jestem, kocham, Trwam — CD, Kuria Metropolitarna w Częstochowie, 2012

Источник 
 Conti Di Mauro I., I co teraz z tą miłością? 40 lat Orderu Uśmiechu, Wstęp Do Autorki oraz 40 lat Orderu Uśmiechu — Marek Michalak, Fundacja SERCE — ECPD, Warszawa 2007, ISBN 978-83-925723-8-1.

Ссылки 
 Информация 
 Биография 

Католические епископы Польши